L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Jurmala se déroule du 22 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA International. Anastasija Sevastova remporte le tournoi en simple, Sharon Fichman et Nina Stojanović celui en double

Faits marquants

Forfaits
On note les forfaits des Russes Evgeniya Rodina, Vitalia Diatchenko, Daria Kasatkina et Veronika Kudermetova, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de l'Estonienne Kaia Kanepi, de la Biélorusse Vera Lapko, de la Serbe Ivana Jorović, de la Belge Alison Van Uytvanck et de l'Ukrainienne Kateryna Kozlova. Elles sont respectivement remplacées par Kristýna Plíšková, Chloé Paquet, Varvara Flink, Kristína Kučová, Ana Bogdan, Anhelina Kalinina, Elena Rybakina, Han Xinyun, Ysaline Bonaventure et Patricia Maria Țig.

Lauréates 
En simple, la Lettonne (tête de série n°1) Anastasija Sevastova remporte son quatrième titre en s'imposant, en trois sets, face à la Polonaise Katarzyna Kawa.

En double, Sharon Fichman et Nina Stojanović remporte leur premier titre ensemble en battant Jeļena Ostapenko et Galina Voskoboeva (têtes de série n°1). Il s'agit de leur   et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Jurmala
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Jurmala
Sport en Lettonie en 2019
Tennis en juillet 2019
Tournoi de tennis de Jurmala